La Coupe de la Ligue française masculine de handball 2004-2005 est la  de la Coupe de la Ligue française, organisée par la Ligue nationale de handball. Elle est organisée du  au  à Nîmes au gymnase Pablo Neruda et au Parnasse.

Sont qualifiées les sept premières équipes du Championnat de D1 ainsi que l'USAM Nîmes Gard, club organisateur. 

Le Montpellier Handball remporte son deuxième titre en disposant en finale du Paris Handball.

Résultats

Finale 

 Montpellier Handball : Thierry Omeyer 19 arrêts ; Geoffroy Krantz 0/2, Damien Kabengele 0/1, Franck Junillon 2/4, Sébastien Bosquet 4/7, Frédéric Dole 4/5, Andrej Golić 0/1, Michaël Guigou 4/4, Raphaël Caucheteux, David Juříček 4/5, Semir Zuzo 3/4, Mladen Bojinović 6/8 dt 3/3 pen.
 Paris Handball : Bruno Martini 7 arrêts, Arnaud Siffert 3 arrêts ; Nerijus Atajevas 5/10, Cédric Sorhaindo 2/4, Ibrahima Diaw 5/12, Sébastien Mongin 1/4, Andrius Račkauskas 0/1, Bruno Arive 3/5, Robert Lis 1/3, Olivier Girault 3/6, Nikola Vojinović 1/5, Maxime Spincer.

Vainqueur

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Coupe de la Ligue française masculine de handball
 Championnat de France masculin de handball 2004-2005
 Coupe de France masculine de handball 2004-2005

Liens externes 
 
 
 
Site officiel LNH

2005
Ligue M, coupe de la